Osoby o tym nazwisku:
 Kazimierz Rojowski – polski ziemianin, działacz społeczny
 Tadeusz Rojowski – polski działacz społeczny, ziemianin
 Wojciech Rojowski – polski rzeźbiarz i snycerz